Piña pode referir-se a:

 Piña colada - bebida alcoólica feita de ananás (ou abacaxi).
 Piña - termo usado em alguns países de língua espanhola para se referir ao ananás (ou abacaxi).

Ver também
 Pinha
 Pina